Peñón de Alhucemas - isolotto del Mar Mediterraneo, possedimento spagnolo
Alhucemas - film spagnolo del 1948 diretto da José López Rubio